Tatran Prešov ist der Name folgender Sportvereine:

 1. FC Tatran Prešov, Fußballverein aus Prešov
 HT Tatran Prešov, Handballverein aus Prešov